Franciaország
Quissac, település Gard megyében
Quissac, település Lot megyében